Cette page présente la .

Liste des équipes en compétition 
La compétition sera très relevée. Onze des seize participants ont été au moins une fois champions de France de première division. Seuls Aurillac, Blagnac, Limoges, Oyonnax et La Rochelle n'ont jamais remporté le Bouclier de Brennus.

Résultats des matches de la saison régulière

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Détail des résultats 

Les points marqués par chaque équipe sont inscrits dans les colonnes centrales (3-4) alors que les essais marqués sont donnés dans les colonnes latérales (1-6). Les points de bonus sont symbolisés par une bordure bleue pour les bonus offensifs (trois essais de plus que l'adversaire), jaune pour les bonus défensifs (défaite à moins de sept points d'écart), rouge si les deux bonus sont cumulés.

Matches aller

Matches retour

Classement de la saison régulière 

|}

Abréviations : V, victoires ; N, match nuls ; D, défaites ; B, total bonus (offensif et défensif) ; PP, points pour ; PC, points contre ; Diff., différence de points ;  Points, points attribués après un match (5 victoire sur tapis vert, 4 victoire, 2 match nul, 0 défaite, -2 forfait) plus les bonus. (R) Relégués 2007 ; (P) Promus 2007 ; 

Règles de classement : 1. points terrain ; 2. points terrain obtenus dans les matches entre équipes concernées ; 3. différence de points dans les matches entre équipes concernées ; 4. différence entre essais marqués et concédés dans les matches entre équipes concernées ; 5. différence de points ; 6. différence entre essais marqués et concédés ; 7. nombre de points marqués ; 8. nombre d'essais marqués ; 9. nombre de forfaits n'ayant pas entraîné de forfait général ; 10. place la saison précédente ; 11. nombre de personnes suspendues après un match de championnat.

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs d'essais

Playoffs 
À l'issue de la saison régulière, le Métro-Racing, le Stade montois, le LOU et le Stade Rochelais sont qualifiés pour disputer les demi-finales des playoffs. Le Rugby club toulonnais ne participe pas aux playoffs car il a déjà acquis le droit de disputer le Top 14 en 2008-09.

Demi-finales 

Ce sont les équipes classées  et  la phase régulière, et bénéficiant de l'avantage du terrain, qui se qualifient pour la finale.

Finale 

Les deux équipes sont à égalité à la fin du temps réglementaire (20 à 20), le Stade montois l'emporte en prolongation par 32 à 23 grâce à deux essais marqués (dont un transformé) contre une pénalité pour le Racing.

Entraîneurs 
L'équipe professionnelle est encadrée par

Effectif de la saison 2007-2008

Équipe-Type 
1. Otto Rasch  2. Guillaume Meynard ou Julien Campo   3.  Joshua Heke
4. Inoke Afeaki ou Mamadou Koita  5. Claude Dry 
6. Dorian Seve 8. Jonathan Best ou Siaki Tukino 7. Gwendal Ollivier  
9. Pierre Rochette ou Johann Authier  10. Pierre-Alexandre Dut 
11. Jean-Maurice Oulouma 12. Baptiste Bruncher  13. Matt Priscott ou Glenn Davis 14. Jordan Garnier puis Benjamin Terchi 
15. Xavier Cambres puis Jordan Garnier

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 Site officiel du FC Grenoble rugby

2007-2008
Grenoble